Sztumska Wieś – wieś w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum
 Sztumska Wieś – osada w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum
 Sztumska Wieś – kolejowy przystanek osobowy w Sztumskiej Wsi, w powiecie sztumskim, w województwie pomorskim